Le nom Barnwell peut désigner :
 Barnwell, une communauté non-incorporée du comté de Baldwin (Alabama),
 Barnwell, une ville de Caroline du Sud aux États-Unis,
 Barnwell, une localité de l'Alberta au Canada,